Mathías Corujo (Sauce, 8 de maio de 1986) é um futebolista uruguaio que atua como   Lateral direito. Atualmente, joga pelo Peñarol.

Clubes 
Começo sua carreira no clube uruguaio Montevideo Wanderers, fez parte da equipe que conseguiu o vice-campeonato da Liguilla Pré-Libertadores da América de 2007, que se classificou para disputar a primeira fase da Libertadores 2008. Em 2010 se transferiu para o Peñarol, fez sua estréia pelo clube, na Copa Sul-Americana 2010 contra o Barcelona do Equador, marcou seu primeiro gol pelo Peñarol no dia 8 de setembro, partida válida pelo campeonato uruguaio, contra o Miramar Misiones. Foi transferido para o Cerro Porteño, em julho de 2011.

Seleção Nacional 
Estreou pela Seleção Uruguaia principal em 5 de setembro de 2014 em partida amistosa contra a Japão.

Títulos 
 Cerro Porteño
 Campeonato Paraguaio: 2012 (Apertura) e 2013 (Clausura)

 Peñarol
 Campeonato Uruguaio: 2017, 2018
 Supercopa Uruguaya: 2018

Ligações externas
 
 
 
 

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Cerro Porteño
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 2015
Jogadores da Copa América de 2016